«Don’t Let Me Be Misunderstood» () — песня, сочинённая Бенни Бенджамином, Глорией Кэлдвелл и Солом Маркусом в 1964 году для пианистки и певицы Нины Симон. Мировую известность песня приобрела благодаря многочисленному количеству кавер-версий, записанных самыми разнообразными музыкантами в самых разнообразных стилях.

История песни 
Мелодию и текст припева песни написал американский композитор и аранжировщик Хорас Отт после временного расставания с подругой, впоследствии женой Глорией Кэлдвелл. Для доработки Отт передал песню партнёрам Бенни Бенджамину и Солу Маркусу, которые аранжировали её и написали текст куплетов. Однако, по существующим в то время правилам, Отту было запрещено сотрудничать с Бенджамином и Маркусом, поскольку Отт являлся членом организации Broadcast Music Incorporated, а его коллеги — членами ASCAP. В силу этого, в состав авторов песни вместо Отта была включена Глория Кэлдвелл, которая собственно и была музой, вдохновившей Отта на написание песни.

Текст песни, что понятно, представляет собой любовную лирику.

Припев песни:

Впервые песня вышла на альбоме Нины Симон Broadway-Blues-Ballads, наряду с четырьмя другим песнями Бенджамина и Маркуса, а также была выпущена на стороне B сингла (кстати сказать, провалившегося в хит-парадах). Песня была исполнена в очень медленном темпе, в сопровождении симфонического оркестра, включая арфы, и по утверждению самой певицы, с трудом подлежала отнесению к какому-то определённому стилю.

Наибольшую известность песня получила в исполнении группы The Animals, будучи в 1965 году выпущенной на стороне B сингла Club A Go-Go. Песня взлетела в хит-парадах по обе стороны Атлантики, достигнув 3 места в чарте синглов в Великобритании, 15 места в поп-чарте США и 4 места в Канаде. По версии журнала Rolling Stone, она занимает 315 место среди 500 величайших песен. Песня была значительно ускорена и обработана в типичном для The Animals стиле блюз-рока, с запоминающимся риффом электрогитары и использованием органа.

Новый всплеск всемирной популярности песня получила более чем через 10 лет, когда летом 1977 года её диско-версию выпустила группа Santa Esmeralda, специализирующаяся на танцевальной музыке с включением элементов фламенко, сальсы и других латиноамериканских мотивов. Песня заняла 1 место в хит-параде клубных синглов Биллборда и 4 место в хит-параде танцевальных диско синглов, а в Billboard Hot 100 добралась до 15 места.

Исполнители 
Песня обрабатывалась и записывалась (не говоря уже о концертном исполнении например Dire Straits и The Killers) ещё многими музыкантами, хотя и не получила в их исполнении той известности, какую получили версии The Animals и Santa Esmeralda.

Приведён список наиболее известных исполнителей композиции:

Примечания 

Песни по алфавиту
Песни The Animals
Песни Нины Симон
Песни 1964 года
Песни Ланы Дель Рей
Синглы, возглавлявшие Billboard Hot Dance Club Songs
Композиции блюз-рока